Arrakis steht für:

 Arrakis, ein Handlungsort der Dune-Zyklen, siehe Handlungsorte der Dune-Zyklen #Arrakis
 Alrakis oder Arrakis, Eigenname des Sternes μ Draconis

Siehe auch
 ARRAKIHS, Akronym für Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys, eine geplante F-Klasse-Mission der ESA.